Могильцы — название населённых пунктов в России:

 Могильцы — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Могильцы — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Могильцы — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Могильцы — деревня в Угличском районе Ярославской области.